Las colúmbidas (Columbidae) son una familia de aves del orden Columbiformes que incluye las palomas, las tórtolas y formas afines. Son, en total, unas 308 especies.

Las colúmbidas se distribuyen por todo el mundo, excepto la Antártida y el Ártico, y con centro de dispersión en América Central. La mayor diversidad de especies la tienen la ecozona indomalaya y la ecozona de Australasia.

Origen y evolución 

Columbiformes, es uno de los más diversos paseriformes clados de neoaves, y sus orígenes se sitúan en el Cretácico y el resultado de una rápida diversificación al final del K-Pg. Unos análisis del genoma completo han colocado a los columbiformes cerca de los cucos (Cuculiformes), formando un grupo que es el clado hermano de un grupo conformado por las gaviotas (Pterocliformes) y los mesites (Mesitornithiformes).

Características 

Son aves dotadas de gran inteligencia (si se las compara con otras aves), aunque ya entre otras aves menos inteligentes se ha descubierto una importante inteligencia que ha llegado a permitir incluso una interacción entre Homo sapiens y aves, pese a que tal interacción inteligente (como ocurre entre la especie de aves llamadas taxonómicamente Indicator indicator)  no llega al grado superior existente entre la de las palomas o entre los cuervos y monógamas; esta característica les permite un gran cuidado de sus crías e, incluso, quizás una relación afectiva (etológica) importante entre progenitores y descendencia. La monogamia entre las palomas, por otra parte, parece facilitar en gran medida una alta tasa reproductiva (pese a que también, como otros animales silvestres, las palomas sufren de una gran mortandad “infantil”). Las crías de paloma, al poco tiempo de estar listas para autosustentarse y lo suficientemente desarrolladas como para volar, son expulsadas del territorio en que anida la pareja progenitora, ya que la misma generalmente vuelve a procrear en un intervalo de tiempo corto otros dos pichones en los que la pareja, padre y madre, invierte gran cantidad de tiempo en cuidados (la madre suele quedarse gran parte de su tiempo en el sencillo nido empollando los huevos y luego cuidando a los pichones mientras el padre o palomo busca alimentos para nutrir a la familia).

Los nidos, normalmente débiles, están elaborados con pequeñas ramas, y los huevos, habitualmente dos, son incubados por ambos sexos. Naturalmente las palomas se alimentan de semillas y frutos. Ambos sexos alimentan a sus crías con una secreción muy nutritiva denominada leche de buche, que se segrega por células especiales.

Aparte de tener un gran sentido de la orientación, la paloma es una de las aves que más rápido vuela: alcanza los 56 km/h. También caracteriza a las palomas su agudísimo sentido de la vista: entre finales de los años 70 y principios de los 80 la Guardia Costera de Estados Unidos desarrolló un sistema experimental de rescate con palomas adiestradas en reconocer colores brillantes. Consistía en equipar un helicóptero con tres ejemplares en una pequeña cabina con ventanales en la parte inferior del vehículo cubriendo así los 360° del arco de visión. Las palomas conseguían una efectividad en la localización de objetos flotantes del 93%, frente al 38% de los humanos en las mismas condiciones. El proyecto Project Sea Hunt fue definido por la Guardia Costera como el "mejor sistema de búsqueda con luz diurna". Este sistema nunca pasó de la fase experimental y fue cancelado en 1983 por recortes presupuestarios sin que las palomas pudiesen tener la posibilidad de salvar ninguna vida.

Las palomas o Columbidae superarían la prueba del espejo, por la cual cada individuo se reconocería a sí mismo o tendría una consciencia de su "personalidad", si es que la palabra "personalidad" puede aplicarse a otro animal que no sea el "humano", ya que personalidad significa un enmascaramiento. Que las palomas se reconozcan como seres individuales o tengan una autoconsciencia es obvio, dado que pueden reconocer las diferencias individuales de seres de otras especies, como otras aves inteligentes, y reconocen muy fácilmente a otros individuos de su misma especie; igualmente saben diferenciar a los seres humanos que les ayudan de los que las agreden. Por otra parte, de acuerdo a los más recientes descubrimientos (año 2017), las palomas son capaces de "leer" o, mejor dicho, distinguir distintos grafos y llegar a tener algún entendimiento en la diferencia de tales grafos.

Las palomas jóvenes se denominan pichones, y las personas que crían palomas se denominan columbicultores; los afectos por esta ave colombófilos.

Debido a la presión de las circunstancias (por ejemplo la pérdida de fuentes de alimento o lugares para anidar), el estrés puede provocarles violencia intraespecífica, en la cual pueden matarse entre ellas y matar a los pichones de otras parejas de congéneres para intentar subsistir.

Características anatómicas 

Las especies de la familia Columbidae se caracterizan por poseer un tronco muy robusto con, en comparación, una cabeza pequeña aunque el área del encéfalo es bastante desarrollada, los picos son cortos e hinchados y las patas cortas con cuatro dedos, uno de ellos oponible tal cual ocurre con el dedo pulgar. Poseen además alas relativamente grandes y especialmente fuertes, alas que les hacen particularmente adecuadas para el vuelo.

Descripción 

Las dimensiones entre las especies varían considerablemente, van desde los gura de Nueva Guinea que alcanzan las dimensiones de un pavo a las tortolitas que son poco más grandes que un pájaro, la primacía de la especie de menos longitud corresponde a la frugívora enana  (Ptilinopus nainus) que mide apenas 13 cm de longitud. El plumaje suave y ancho, también es muy variable: algunas especies tienen un color blanco y negro y poco visible, mientras que otras, especialmente las palomas que comen fruta del género Ptilinopus y las palomas del género Treron y Alectroenas poseen características de libreas de varios colores muy llamativos.

Tamaño y apariencia 
Las palomas exhiben una variación considerable de tamaño, con una longitud de 15 a 75 cm y un peso de 30 g a más de 2000 g. La especie más grande es la  paloma coronada de Nueva Guinea, que es casi del tamaño de un pavo, con un peso de 2 a 4 kg. La más pequeña es la paloma de tierra del Nuevo Mundo del género Columbina , que tiene el mismo tamaño que un gorrión común y pesa tan solo 22 g. La  paloma de la fruta enana, que puede medir tan solo 13 cm, tiene una longitud total ligeramente menor que cualquier otra especie de esta familia. Una de las especies arbóreas más grandes, la  paloma imperial de las Marquesas o «dúcula de las Marquesas», actualmente lucha contra la extinción.

Relación con el humano 

Algunas especies se han adaptado al entorno urbano, hasta tal punto que se han convertido en un problema en ciudades como Venecia, donde han tenido que tomar medidas porque la corrosión provocada por las deyecciones de este animal está deteriorando gravemente el patrimonio artístico y arquitectónico de dicha ciudad.

Ilusionismo 

La tórtola doméstica (Streptopelia risoria) es utilizada en actos de ilusionismo por su gran docilidad, principalmente del macho. Además, esta especie cuenta entre sus variedades con ejemplares totalmente blancos, que son los generalmente usados en estos espectáculos.

En el ejército 
La paloma fue utilizada tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, especialmente por las fuerzas australianas, francesas, alemanas, estadounidenses y del Reino Unido. También fueron galardonadas con varios laureles por su servicio. El 2 de diciembre de 1943, tres palomas, Winkie, Tyke y White Vision, recibieron la primera medalla Dickin, sirviendo en la Royal Air Force de Gran Bretaña, por rescatar a una tripulación de la fuerza aérea durante la Segunda Guerra  Mundial. Treinta y dos palomas han sido condecoradas con la Medalla Dickin, citándolas por "servicio valiente", por contribuciones de guerra, incluyendo Commando, G.I. Joe, Paddy, Royal Blue y William of Orange.

Cher Ami, una paloma mensajera en la Primera Guerra Mundial, recibió la medalla Croix de Guerre, de Francia, con hojas de roble por su servicio en Verdún. A pesar de haber estado a punto de perder una pata y recibir un disparo en el pecho, logró viajar alrededor de veinticinco millas para entregar el mensaje que salvó a 194 hombres del Batallón Perdido de la 77 División de Infantería en la  Batalla de Argonne, en octubre de 1918. Cuando Cher Ami murió fue disecada y es parte de la exposición permanente en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian.

Se llevó a cabo una gran ceremonia en el Palacio de Buckingham para conmemorar un pelotón de palomas que desafiaron los campos de batalla de Normandía para entregar planes vitales a las fuerzas aliadas en la periferia de Alemania. Tres de las aves reales que recibieron las medallas están expuestas en el Museo Militar de Londres para que los simpatizantes puedan presentar sus respetos.

Salud humana 
La fama de las palomas de animales insalubres para los humanos se ha exagerado mucho. El contacto con las deposiciones de las palomas supone un riesgo menor de contraer histoplasmosis, criptococosis y psitacosis y la exposición prolongada a sus heces y plumas puede causar la pneumonitis conocida como pulmón del cuidador de aves. Por ello, en algunas ciudades de Estados Unidos y Europa, se controlan las poblaciones de palomas usando diferentes métodos. Algunos métodos utilizados para disminuir este riesgo a la salud humana son: prohibición de alimentarlas, exterminación o uso de anticonceptivos, aunque existe debate sobre cuál es la mejor forma de atender el problema.

En cambio, las palomas son un riesgo potencial por ser posibles portadoras, como otras aves, de la gripe aviar. Pero un estudio ha demostrado que las palomas adultas no son susceptibles de contraer la cepa más peligrosa de gripe aviar, la H5N1, por lo que no pueden trasmitírsela a los pollos. Se ha descubierto que son «resistentes o tienen una susceptibilidad mínima» a otras cepas de la gripe aviar, como la H7N7. Otros estudios han mostrado que presentaban signos clínicos de lesiones neurológicas resultantes de la infección, pero que no trasmitían la enfermedad a los pollos que estaban en contacto directo con ellas.

Simbolismo 

La paloma es también un animal con significado simbólico, con connotaciones y denotaciones positivas o benignas en la mayor parte de las culturas. En el Antiguo Testamento de la Biblia se relata que Noé dejó ir una paloma desde el arca después del Diluvio para intentar encontrar tierra firme, y que aquella regresó con una rama de olivo en el pico. Además, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo descendió desde los cielos con apariencia de paloma sobre Jesucristo en el momento en que este era bautizado.

Por otra parte, el profeta llamado en español Jonás, en su genuino nombre hebreo es llamado יוֹנָה (Yonah), es decir, ‘Paloma’.

La paloma es el símbolo del candor, la sencillez y la inocencia, y especialmente de la correcta paz o la armonía. Estaba consagrada a Venus, que la llevaba en la mano y la ataba a su carro, según Apuleyo. Eliano añade que algunas veces se transformaba ella misma en paloma, por lo que el comerlas estaba reservado a sus sacerdotes. Homero cuenta que unas palomas se tomaron el cuidado de alimentar a Zeus, fábula fundada en la circunstancia de que una misma palabra significa en lengua fenicia ‘sacerdote’ y ‘paloma’.

Los habitantes de Ascalonia tenían un gran respeto por estas aves, en las que creían transformarse después de la muerte, no atreviéndose a comer ni matar ninguna por el temor de comerse o matar a sus mismos padres, y alimentaban con particular cuidado a todas las palomas que nacían en la ciudad. Eran estas aves también tenidas en mucho respeto por los asirios, porque creían que el alma de Semirámide, su reina, ascendió al cielo en forma de paloma. Sófocles dijo que algunas palomas de la floresta de Dodona anunciaron a Hércules el fin de sus días.

Actualmente, la representación de una paloma blanca con una rama de olivo en el pico es un símbolo de paz y pureza en las sociedades occidentales, imagen inmortalizada por Pablo Picasso en su Paloma de la paz.

En marzo de 2016 en la ciudad Nueva York en la zona del World Trade Center se inauguró la World Trade Center (Autoridad Portuaria Trans-Hudson), diseñada por Santiago Calatrava la entonces estación de metro más grande del mundo denominada The Oculus (El Ojo) representada esculturalmente por una gran paloma.

Por causa de las matanzas efectuadas por el ser humano fueron extinguidas la paloma de la Carolina (Ectopistes migratorius) que era archicomún en el oriente de Norteamérica y dos especies gigantes cuyo gigantismo era debido en gran medida al secular aislamiento insular: el dronte (Raphus cucullatus) de la isla Mauricio y el solitario (Pezophaps solitaria) de la isla Rodrigues.

Taxonomía 

La familia Columbidae se subdivide en cinco subfamilias y numerosos géneros:

Subfamilia Columbinae
 Género Columba (35 especies)
 Género Patagioenas (17 especies, antes incluidas en Columba)
 Género Nesoenas (3 especies)
 Género Streptopelia (13 especies)
 Género Spilopelia (2 especies)
 Género Macropygia (14 especies)
 Género Reinwardtoena (3 especies)
 Género Turacoena (2 especies)
 Género Turtur (5 especies)
 Género Oena (1 especie)
 Género Chalcophaps (3 especies)
 Género Henicophaps (2 especies)
 Género Phaps (3 especies)
 Género Ocyphaps (1 especie)
 Género Geophaps (3 especies)
 Género Trugon (1 especie)
 Género Leucosarcia (1 especie)
 Género Petrophassa (2 especies)
 Género Geopelia (4 especies)
 Género Columbina (9 especies)
 Género Metriopelia (4 especies)
 Género Claravis (3 especies)
 Género Uropelia (1 especie)
 Género Starnoenas (1 especie)
 Género Geotrygon (9 especies)
 Género Leptotrygon (1 especie)
 Género Leptotila (11 especies)
 Género Zentrygon (8 especies)
 Género Ectopistes (1 especie)
 Género Zenaida (7 especies)
 Género Caloenas (2 especies)
 Género Gallicolumba (7 especies)
 Género Pampusana (12 especies)
 Género Microgoura † (1 especie)
 Género Dysmoropelia † (1 especie)
Subfamilia Otidiphabinae
 Género Otidiphaps (1 especie)
Subfamilia Gourinae
 Género Goura (3 especies)
Subfamilia Raphinae (didinos)
 Género Pezophaps – (1 especie, extinta aprox. en 1730)
 Género Raphus (1 especie, extinta a finales del siglo XVII)
Subfamilia Didunculinae
 Género Didunculus (1 especie)
 Género Phapitreron (4 especies)
Subfamilia Treroninae
 Género Alectroenas (3 especies)
 Género Cryptophaps (1 especie)
 Género Ducula (39 especies)
 Género Gymnophaps (3 especies)
 Género Hemiphaga (1 especie)
 Género Lopholaimus (1 especie)
 Género Phapitreron (3 especies)
 Género Drepanoptila (1 especie)
 Género Ptilinopus (55 especies)
 Género Treron (29 especies)

Filogenia 
Cladograma basado en el trabajo de John H. Boyd, III, un profesor de economía.

Véase también 

 Colombofilia
 Cher Ami
 Guillermo de Orange
 G.I. Joe
 Commando
 Columbograma
 Fotografía con palomas
 Paloma mensajera
 Palomas en la guerra
 Pastela

Referencias

Notas

Enlaces externos 

 Fotos, vídeos y sonidos de palomas en Internet Bird Collection.
 Página web de palomas: The Place on the Internet for Doves (en inglés)

 
Símbolos de paz
Familias de aves
Taxones descritos por Johann Karl Wilhelm Illiger